Goblet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Goblet d'Alviella (1790-1873), belgisk militär och politiker 
 Eugène Goblet d'Alviella (1846-1925), belgisk religiohshistoriker
 René Goblet (1828-1905), fransk politiker

Franska efternamn